Sudoł (ou Sudół) peut désigner :

Patronymie 
 Grzegorz Sudoł (1978- ) est un athlète polonais, spécialiste de la marche.

Toponymie 
en Pologne :
 Sudoł, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Sudół, un village dans le powiat d'Ostrowiec.